Le boys band  a gagné son premier prix le . Ils ont reçu le  du  britannique de l'année grâce à . Les garçons ont gagné plus de 245 récompenses en 7 ans sur 400 nominations.

Récompenses et Nominations 

 Kids' Choice Awards

 NRJ Music Awards

 American Music Awards

 MTV Video Music Awards

 Teen Choice Awards

 MTV Europe Music Awards

 Billboard Music Awards

Brit Awards

 MuchMusic Video Awards

 ARIA Music Awards

 People's Choice Awards

 Radio Disney

Autres Awards & Nominations :

Notes et références 

One Direction
One Direction